Rudzica heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Rudzica (Kramsk), Dorf im Powiat Koniński der Wojewodschaft Großpolen
 Rudzica (Jasienica) (dt. Riegersdorf), Dorf im Powiat Bielski der Wojewodschaft Schlesien
 Rudzica (Siekierczyn), (dt. Pfaffendorf), Dorf im Powiat Lubański der Wojewodschaft Niederschlesien